Юрий Александрович Стельмащук (; 17 октября 1920 — 5 октября 1945) — деятель украинского националистического движения в период Второй мировой войны, организатор отделов УПА в Волынской и Брестской областях, командир отряда «Озеро» (06.1943—10.1943), ВО «Туров» (11.1943—10.1944), Западного ВО «Завихост» (Соединенные группы № 33) (11.1944—01.1945), одновременно заместитель краевого проводника ОУН на Волыни.

Биография 
Родился 17 октября (по другим данным — 15 октября) 1920 в с. Коршев, в настоящее время Луцкий район, Волынская область, Украина. Отец — украинец, крестьянин, мать — русская. Они в 1941 г. были репрессированы Советской властью. 

До 1939 года учился в Луцкой гимназии. В этом же году был арестован польской полицией за принадлежность к ОУН, но из-за отсутствия доказательств отпущен. После оккупации Западной Украины СССР три месяца учился во Львовском университете, но бросил учебу, потому что им заинтересовались органы НКВД. В январе 1940 перешел на оккупированную немцами территорию Польши и с апреля начал обучение в Холмской гимназии, которую закончил в декабре 1940 года.

В феврале 1941 года был вызван к руководству ОУН в Кракове и направлен для военной подготовки в Бранденбург, а затем в спецшколу в Нойгаммере.

16 июня 1941 года, перед самым нападением гитлеровской Германии на СССР, перешёл с группой оуновцев венгерско-советскую границу и прибыл на Волынь с диверсионными заданиями. Вскоре был назначен референтом молодежной организации «Сич», которая при немцах сначала действовала легально. Провел два обучения молодежи, 60 человек в Луцке, и 100 в Ковеле. После того, как немецкие власти начали арестовывать представителей украинского освободительного движения, перешел на нелегальное положение.

В подполье был военным референтом Луцкого (12.1941 — 01.1942) и Ковельского округов ОУН (02.1942 — 03.1942). По заданию Василия Ивахива, представителя центрального провода ОУН, занимался подготовительной работой по созданию отрядов УПА на Ковельщине. Ему было дано задание найти оружие, склады, собрать людей. С марта 1943 Стельмащук активно занимался организацией отделов УПА в Волынской и Брестской областях. Был одним из инициаторов перехода к УПА всей украинской вспомогательной полиции Ковеля в апреле 1943, к тому же по его распоряжению была разбита тюрьма и концлагерь.

В июне 1943 назначен командиром отряда «Озеро» (410 человек), а затем с ноября 1943 — ВО «Туров».

Отряды УПА под командованием Стельмащука в июле 1943 неоднократно вели бои с советскими партизанскими отрядами под командованием Антона Бринского. Под его руководством и при непосредственном участии отряды УПА в ночь с 19 на 20 августа 1943 напали на Камень-Каширский. 

29-30 августа 1943 года отряды Стельмащука участвовали в украинско-польском этническом конфликте. В тот день УПА нанесла массированный удар по польским населённым пунктам в западных районах Волыни. Согласно показаниям Стельмащука на допросе, он с отрядом в 700 человек, «по указанию Командующего Военного Округа „Олега“ вырезал поголовно всё польское население на территории Голобского, Ковельского, Седлецанского, Мациевского и Любомильского районов, разграбив их всё движимое и спалив всё их недвижимое имущество».

Под руководством и личном участии Стельмащука отряды УПА в октябре 1943 вступали неоднократно в бои с советскими партизанами Алексея Федорова. Бои не были удачными для уповцев, потому что партизаны превосходили их и людьми и техникой. 

В декабре 1943 Стельмащук встречался с главнокомандующим УПА Дмитрием Клячкивским, который дал ему приказ готовится к переходу линии фронта в тыл Красной армии. В марте 1944 года Стельмащук, с со своим отрядом осуществил переход в районе Ковеля, разделив свой отряд на 3 группы, по 500—600 человек каждая.

В ноябре 1944 года за активную деятельность в УПА был назначен командиром соединением группы УПА под названием "Завихост" (известная ещё, как группа № 33), которое оперировало на территории Ровенской и Волынской областей.

В поле зрения чекистов «Рыжий» попал во второй половине 1944 года. Тогда после изгнания нацистов с Волыни органы госбезопасности начали активную борьбу с украинским подпольем. В конце ноября во время чекистско-войсковой операции у села Кухотская Воля был разбит отряд. В руки чекистов попали документы о структуре УПА на севере Волыни. Уже в декабре на основе полученных документов чекисты начали разрабатывать план борьбы с подпольем, в котором впервые в качестве руководителя одного из отрядов УПА упоминается «Рыжий».

В начале 1945 года вследствие тяжёлого быта в подполье заболел тифом. 27 января в ходе боя отряда УПА с бойцами 3-го батальона 169 полка НКВД в районе села Яйно Камень-Каширского района, больного и раненого Стельмащука захватили в плен.

Советская пропаганда пыталась использовать захват Стельмащука в собственных целях. Допрашивал пленного лично заместитель наркома внутренних дел УССР генерал Тимофей Строкач. От имени Стельмащука распространялись листовки с предложением прекратить борьбу, а его самого заставляли выступать перед земляками с соответствующими речами. Считается, что именно свидетельства Стельмащука помогли советским спецслужбам вычислить и уничтожить командира УПА-Север Дмитрия Клячкивского («Клима Савура»).

В августе 1945 года Стельмащук предстал перед Военным трибуналом войск НКВД Киевской области. Помимо антисоветской деятельности, «Рыжий» был признан виновным в причастности к уничтожению 5000 поляков на территории Волыни летом 1943 года. Трибунал приговорил Юрия Стельмащука к расстрелу. 5 октября 1945 года приговор был приведен в исполнение.

Примечания

Литература и ссылки 
 Літопис УПА. — Торонто 1989 — Львів, 1995—1996. — Т. 24.
 Літопис УПА. Нова серія. — Київ — Торонто, 2010. — Т. 14. — С. 63, 71, 99, 121, 143, 166, 207, 209, 269, 319, 481.
 КВАЗІЕНЦИКЛОПЕДІЯ ОУН-УПА. Стельмащук Юрій-«Рудий»
 Протокол допиту Юрія Стельмащука, 8 лютого 1945
 Протокол судового засідання по справі Стельмащука Ю. О., 6 серпня 1945 
 В.Філяр, Розвиток українського самостійницького руху на Волині у 1939—1944 рр. Виникнення УПА
 Петро Содоль, РЕЄСТР старшин УПА, провідників ОУН та членів УГВР. Частина ІІ (Л-Я)
 Володимир Ковальчук, Скільки ж солдатів було в УПА? Секрети розкриває Клим Савур
 Сергій Рябенко, «На підставі показань „Рудого“». Чи був насправді зрадником волинський командир УПА?
 Ігор Марчук, Винен таки «Рудий». Відповідь на статтю Сергія Рябенка
 Сергій Рябенко, Чи справді винен «Рудий»? В офіційній версії не все сходиться
 Сергій Рябенко, «Рудий» у полоні. Як чекісти намагались використати командира УПА до і після смерті

Родившиеся в Луцком районе
Украинские националисты
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Участники Второй мировой войны
Умершие в Киеве
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Репрессированные в СССР
Члены Украинской вспомогательной полиции
Расстрелянные в Украинской ССР
Казнённые в 1945 году
Казнённые военные преступники